Moze oder Može ist der Familienname folgender Personen:
 Francis Moze (* 1946), französischer Bassist
  Matija Može (* 2000), slowenische Schwimmerin und Olympiateilnehmerin 2018 
 Samrat Moze (* 1981), indischer Politiker

Sonstige:
 Jennifer „Moze“ Mosely, Figur in der US-amerikanischen Fernsehserie Ned’s Declassified School Survival Guide, siehe Neds ultimativer Schulwahnsinn #Hauptpersonen
 Moses „Moze“ Pray, die männliche Hauptfigur in der englischen Fassung des Films Paper Moon